Die 12. FIRS Inlinehockey-Weltmeisterschaft der Frauen wurde vom 30. Juni bis 6. Juli 2014 im Palais de Sports in Toulouse, Frankreich ausgetragen. Weltmeister wurde die US-amerikanische Inlinehockeynationalmannschaft der Frauen.

Teilnehmer 
Am Turnier nahmen die besten 16 Mannschaften der Welt teil.
Gruppenzuteilung in Klammern.

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Playoffs 

Mexiko und Indien haben sich nicht für Platzierungsspiele qualifiziert.

Finalrunde

Halbfinale

Platzierungsspiele

Spiel um Platz 3

Spiel um Platz 5

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 9

Spiel um Platz 11

Spiel um Platz 13

Finale

Abschlussplatzierungen

Weblinks 
 Offizielle Webseite der WM 2014 (englisch/französisch)

Inlinehockey-Weltmeisterschaft
Sportveranstaltung 2014
Sportveranstaltung in Toulouse
Frauensportwettbewerb